Абсолю́т-По́мощь — российский негосударственный частный благотворительный фонд, работающий в Москве, Московской области и других регионах России. Специализируется на комплексной поддержке  детей и молодых взрослых, находящихся в уязвимой ситуации (тяжёлые заболевания, опыт сиротства), а также развитии инклюзивного образования. Организация проводит открытые конкурсы проектов для российских НКО, оказывает адресную помощь  детям с поражениями центральной нервной системы (ЦНС), психическими расстройствами и расстройствами поведения, содействует внедрению всего комплекса услуг, необходимых детям и семьям — профилактики отказов, ранней помощи, образования, трудоустройства и социализации подростков с ОВЗ, оказывает поддержку замещающим семьям. В 2014 году на базе организации начала функционировать экспериментальная школа-интернат «Абсолют» для детей-сирот и детей с особенностями развития.

История 
Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь» основан в 2002 году акционером группы компаний «Абсолют» Александром Светаковым. Фонд ставит перед собой цели помочь детям и детям-сиротам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Основными направлениями деятельности организации стали здравоохранение, социализация, образование, а также поддержка детского спорта. 

С 2002 по 2017 год фонд помог 7045 детям, в  непосредственную помощь получили 2173 ребёнка. Фонд работает с детьми, у которых органические поражения ЦНС, психоневрологические диагнозы, поведенческие расстройства, а также с детьми, имеющими опыт сиротства. Только в 2017 году в сотрудничестве с центрами различные курсы восстановления прошли более 1300 детей. За всё время работы фонда помощь получило более  от общего числа детей с ОВЗ, проживающих в Московской области. 

Бюджет фонда пополняется за счёт частных и коммерческих пожертвований. По словам Александра Светакова, общий бюджет фонда в 2007 году составлял 3 млн долларов (примерно 75 млн рублей). В  в «Абсолют-Помощь» поступило взносов на общую сумму более 300 млн рублей, треть из которых направили на содержание школы-интерната «Абсолют», оставшаяся часть ушла на реализацию проектов и адресную помощь.

Школа-интернат «Абсолют» 

«Абсолют-Помощь» создаёт комплексную систему поддержки детей  своей целевой группы. Для этого в  в деревне Райсемёновское под руководством фонда началось строительство частной школы-интерната «Абсолют» для детей-сирот с когнитивными нарушениями. Школа была открыта осенью 2014 года, в 2018-м в ней обучалось 128 воспитанников. По состоянию на 2019 год  школа «Абсолют» является инклюзивной, в ней учатся дети с особенностями развития и обычные дети, как из кровных, так и замещающих семей.

Проектирование школы-интерната началось в 2006 году, всего фонд направил более 800 млн рублей на её строительство. Школа стала первым в России инклюзивным учреждением, построенным по инициативе представителя бизнеса и за счёт частного инвестирования. Занятия начались в 2014 году. Помимо классов, в учебном комплексе обустроены швейные, столярные, слесарные, картонажно-переплетные, творческие мастерские, а также кабинет психологической разгрузки, сценическое пространство, медиатека, жилой и дошкольный блоки, медицинский корпус с кабинетом стоматолога и соляной комнатой. В школе «Абсолют» проводят занятия театротерапии и канистерапии. Сотрудники школы создают методические материалы и проводят конференции для педагогов  и специалистов дополнительного образования.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Школа-интернат «Абсолют»

Благотворительные организации России
Организации Московской области
Организации Москвы
Некоммерческие организации по алфавиту